Dmitrij Anuczin (generał)
 Dmitrij Anuczin (geograf)